Der Dow Jones Transportation Average (auch „Dow Jones Transports“; DJTA) ist ein Aktienindex in den USA und umfasst 20 der größten Transportunternehmen an der New York Stock Exchange. Er wurde am 3. Juli 1884 von Charles Dow, dem Mitbegründer des Verlagshauses Dow Jones, erstmals im „Customers’ Afternoon Letter“ veröffentlicht.

Berechnung 
Der Dow Jones Transportation Average (DJTA) ist ein Kursindex und umfasst 20 der größten US-amerikanischen Transportunternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE). Er wird ohne Dividenden, Bezugsrechte und Sonderzahlungen berechnet, das heißt, er ist ein preisgewichteter Index. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Bei Aktiensplits und Aktienzusammenlegungen wird der Index durch Korrekturfaktoren bereinigt.

Die Berechnung erfolgt anhand der Aufsummierung der einzelnen Aktienkurse und der anschließenden Division durch die Anzahl der Indexmitglieder. Jedes der 20 Unternehmen im DJTA ist also gleich gewichtet – mit 5 %. Bei vielen anderen Börsenindizes, zum Beispiel beim DAX, ist dies anders. Auch spielt bei der Berechnung des DJTA keine Rolle, wie viel Prozent der Aktien im Streubesitz sind.

Die Aufnahme von Unternehmen in den DJTA und der Ausschluss aus dem DJTA folgen keinen festen Regeln, sondern unterliegen dem Ermessen der Herausgeber des Wall Street Journal. Die Berechnung wird während der NYSE-Handelszeit von 9:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Frühindikator für die US-Konjunktur 
Der Dow Jones Transportation Average gilt nach der Dow Theory als vorlaufender Indikator der US-Konjunktur und damit auch der Aktienmärkte. Besonders einige technische Analysten befassen sich mit dem Index. Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich in der Auftragslage der Logistikunternehmen. Benötigte Rohstoffe müssen in die Produktionsstätten gebracht werden, lange bevor das Endprodukt zum Endverbraucher transportiert wird. Darum gilt der Transportindex bei vielen Analysten als Frühindikator der konjunkturellen Entwicklung.

Bedeutend bei der Dow Theory ist aber nicht nur der Transportindex, sondern auch der Dow Jones Industrial Average. Eine Trendwende wird erst dann als gegeben angesehen, wenn sowohl die Aktien der Industrieunternehmen als auch die Aktien der Transportunternehmen ihre Höhe- beziehungsweise Tiefpunkte nicht mehr bestätigen, wobei die Transportaktien einen vorauslaufenden Charakter haben. In der westlichen Welt gilt der US-Amerikaner Charles Dow als Begründer der technischen Analyse. Er publizierte seine Dow Theory über die Chartanalyse in einer Reihe von Artikeln ab 1884 im Wall Street Journal.

Ein weiterer vorlaufender Indikator der Logistikbranche ist der Baltic Dry Index (Schifffahrt), ein wichtiger Preisindex für das weltweite Verschiffen von Hauptfrachtgütern (hauptsächlich Kohle, Eisenerz und Getreide) auf Standardrouten.

Geschichte

Historischer Überblick 

Um einen Richtwert für die Beurteilung der Aktienkursschwankungen zu erhalten, entwickelte Charles Dow den ersten US-amerikanischen Aktienindex, den „Dow Jones Average“. Es war der Vorgänger des heutigen Dow Jones Transportation Average. Der Index wurde erstmals am 3. Juli 1884 im „Customers’ Afternoon Letter“ veröffentlicht und bestand zunächst aus elf Werten. Neun Aktien waren Eisenbahngesellschaften und zwei Industrieunternehmen (die Dampfschifffahrtsgesellschaft Pacific Mail Steamship Company und die Geldtransfergesellschaft Western Union).

Im Herbst 1896 wurde der ursprüngliche Dow Jones Average um die Industrieunternehmen bereinigt und in „Dow Jones Railroad Average“ (DJRA) umbenannt. Der DJRA startete am 8. September 1896 bei 48,55 Punkten. Am 2. Januar 1970 bekam der Index seinen heutigen Namen „Dow Jones Transportation Average“ (DJTA).

Ein Meilenstein in der Entwicklung war der 1. März 1983, als der Index erstmals den Handel über der 500-Punkte-Marke beendete. Am 8. Juni 1984 schloss der DJTA zum ersten Mal über der Marke von 1.000 Punkten und am 18. September 1995 über der Grenze von 2.000 Punkten. Der Dow Jones Transportation Average markierte auch in den folgenden Jahren weitere Rekordstände. Am 6. August 1997 beendete er zum ersten Mal den Handel über der 3.000-Punkte-Marke.

Am 12. Mai 1999 erreichte der Index einen Stand von 3.686,00 Punkten, der für ein halbes Jahrzehnt sein Allzeithöchststand blieb. Das Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) hatte auch Auswirkungen auf den Dow Jones Transportation Average. Er fiel bis zum 11. März 2003 auf einen Tiefststand von 1.942,19 Punkten. Das war gegenüber dem 12. Mai 1999 ein Rückgang von 47,3 Prozent.

Der 11. März 2003 markiert das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Am 9. November 2005 schloss der DJTA erstmals über der 4.000-Punkte-Marke. Die Marke von 5.000 Punkten überwand der Index zum ersten Mal am 2. Februar 2007. Am 19. Juli 2007 beendete der Dow Jones Transportation Average den Handel bei 5.446,49 Punkten. Der Zuwachs seit dem 11. März 2003 liegt bei 180,4 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Index wieder zu sinken. Am 7. Oktober 2008 schloss der DJTA mit 3.898,15 Punkten unter der Grenze von 4.000 Punkten. Auf den tiefsten Stand seit dem 31. März 2003 fiel der Dow Jones Transportation Average am 9. März 2009, als er den Handel mit 2.146,89 Punkten beendete. Seit dem Höchststand am 19. Juli 2007 entspricht das einem Rückgang um 60,6 Prozent.

Der 9. März 2009 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 hat sich der Index wieder stark erholt. Am 7. Juli 2011 schloss der Dow Jones Transportation Average bei 5.618,25 Punkten. Der Gewinn seit dem 9. März 2009 beträgt 161,7 Prozent. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des amerikanischen Transportindex. Am 3. Oktober 2011 beendete das Börsenbarometer den Handel bei 4.038,73 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 7. Juli 2011 beträgt 28,1 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 17. Januar 2013 markierte der Index mit einem Schlussstand von 5.681,28 Punkten ein Allzeithoch. Der Gewinn seit dem Tiefststand am 3. Oktober 2011 liegt bei 40,7 Prozent.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des Dow Jones Transportation Average.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des Dow Jones Transportation Average.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des Dow Jones Transportation Average seit 1896.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des Dow Jones Transportation Average seit 1896.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des Dow Jones Transportation Average seit 1896.

Zusammensetzung 
Der Dow Jones Transportation Average besteht aus folgenden 20 Werten (Stand: November 2019):

Siehe auch 
 Dow Jones Composite Average
 Dow Jones Industrial Average
 Dow Jones Utility Average

Weblinks 
 Index bei Dow Jones Averages
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex (Vereinigte Staaten)
Wirtschaft (New York City)